

Toponyme

Oued Morra, une commune de la wilaya de Laghouat ;
 La Daïra de Oued Morra, une circonscription administrative algérienne située dans la wilaya de Laghouat ;

Morra De Sanctis, une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie ;
 La Morra, une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont ;
 Morra, une frazione de la commune de Città di Castello en Ombrie ;

Morra, un village de la commune de Noardeast-Fryslân, situé dans la province de Frise.

Patronyme 

 Damiano Morra (1955-), un joueur et entraîneur de football italien ;
  (1945-), un acteur italien ;
 Irene Morra (1893-1978), une monteuse américaine ;
 Isabella di Morra (c.1520–1545/1546), une poétesse italienne ;
 Mario Morra (1935-), réalisateur et monteur italien ;
 Pierre Morra (1900-1969), un joueur d'échecs français.

Divers 
 Gambit Morra, une ouverture aux échecs
 Morra, jeu de hasard utilisant les doigts de la main

Œuvre 

 Sebastián de Morra, tableau de Diego Vélasquez conservé à Madrid, au musée du Prado.